Agbulak kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Ağbulaq (ort i Azerbajdzjan, Chodzjaly), 
 Ağbulaq (ort i Azerbajdzjan, Tovuz),

Georgien 

 Tetritsqaro, ort, Nedre Kartlien, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar